Виолетта (Виоля) Арлак (, наст. фамилия Змарлак; ) — польская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Виолетта Арлак родилась в Кракове. Дебютировала в театре в 1992 году. Она не училась в актёрских школах (троекратно не принята), но в 1995 году сдала актёрский экзамен. Актриса театра им. Стефана Жеромского в Кельце. Выступает в спектаклях «театра телевидения» с 1998 года.

Избранная фильмография 
  — Ничего / Nic
  — Канун весны / Przedwiośnie
  — Привет, Терезка! / Cześć Tereska
  — Любовные письма / Listy miłosne
  — День психа / Dzień świra
  — Варшава / Warszawa
  — Удары / Pręgi
  — Несколько человек, мало времени / Parę osób, mały czas
  — Тайна секретного шифра / Tajemnica twierdzy szyfrów — ''Эвелина Робак, фольксдойче
  — Заповедник / Rezerwat
  — Изолятор / Izolator
  — Комиссар Блонд и Око справедливости / Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości
  — Гражданин

Примечания

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl
 Актриса на сайте e-teatr.pl

Киноактрисы Польши